Sext Atili Serrà (cònsol), cònsol el 136 aC
 Sext Atili Serrà Gavià, tribú de la plebs el 57 aC